Hapy (Nijlgod)
 Hapy (zoon van Horus)